William Cavendish hette den engelske hovmannen Sir William Cavendish, som levde på 1500-talet och blev anfader till earlerna och hertigarna av Devonhire och Portland. Många av hans ättlingar fick detta namn, även om de sällan kallats detta på grund av de adelstitlar de innehade.

Earler av Devonshire
 William Cavendish, 1:e earl av Devonshire (död 1626)
 William Cavendish, 2:e earl av Devonshire (1591–1628)
 William Cavendish, 3:e earl av Devonshire (1617–1684)
 William Cavendish, 4:e earl av Devonshire (blev hertig av Devonshire 1694) (1640–1707)

Hertigar av Devonshire
* William Cavendish, 1:e hertig av Devonshire (1640–1707)
 William Cavendish, 2:e hertig av Devonshire (1673–1729)
 William Cavendish, 3:e hertig av Devonshire (1698–1755)
 William Cavendish, 4:e hertig av Devonshire (1720–1764)
 William Cavendish, 5:e hertig av Devonshire (1748–1811)
 William Cavendish, 6:e hertig av Devonshire (1790–1858)
 William Cavendish, 7:e hertig av Devonshire (1808–1891)

Hertigar av Newcastle-upon-Tyne
William Cavendish, 1:e hertig av Newcastle (1592–1674)

Hertigar av Portland
 William Cavendish-Bentinck, 3:e hertig av Portland (1708–1762), brittisk premiärminister

Övriga
 William Cavendish (1783–1812), brittisk parlamentsledamot
 William Cavendish, 2:e baron Chesham (1815–1882), brittisk peer